Перево́зная набережная — набережная по левому берегу реки Невы в Невском районе Санкт-Петербурга. Проходит вдоль реки Невы за Общественный переулок.

История 
Название Перевозная набережная известно с 1894 года, дано по находившейся здесь пристани перевоза через реку Неву.

Застройка 
 Невский метизный завод;
 д. № 43 — до января 2022 на этом участке стоял двухэтажный дореволюционный дом. После того, как землёй заинтересовался девелопер ООО «СК „Прайд“», у здания поменяли дату возведения, после чего снесли за два дня.

Примечания

Литература